SRS steht für:

 Social Reporting Standard, Rechnungslegungsstandard für Non-Profit-Organisationen
 Spitzenrefinanzierungssatz, ein Leitzins der Europäischen Zentralbank, siehe Spitzenrefinanzierungsfazilität

Medizin:
 Sex reassignment surgery, siehe Geschlechtsangleichende Operation
 Silver-Russell-Syndrom, eine Form des bereits intrauterinen Minderwuchses

Organisationen:
 Savannah River Site, ein nuklearindustrieller Komplex im US-Bundesstaat South Carolina
 Savez Radio-Amatera Srbije, serbischer Amateurfunkverband
 Schmierstoffraffinerie Salzbergen
 Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn
 Special Reconnaissance Regiment, Aufklärungkomponente der Spezialeinsatzkräfte Großbritanniens
 Srpska Radikalna Stranka, eine serbische Partei
 SRS, eine christliche Sportorganisation, früher „Sportler ruft Sportler“, siehe Neues Leben (Missions- und Bildungswerk)#Sportler ruft Sportler (SRS)
 Stanford Research Systems, US-amerikanischer Hersteller von Prüf- und Messgeräten

Technik:
 Schalterreserveschutz, siehe Netzschutz #Sonderfunktionen
 Schaufelradbagger, ein im Tagbau eingesetzter Baggertyp
 Schellenberg Radio System, ein Funkprotokoll zur Fernsteuerung von Rollläden usw.
 Sender Rewriting Scheme, eine Methode zum Umschreiben von E-Mail-Absendern
 Software Requirements Specification, Software Anforderungs Spezifikation
 Sound Retrieval System, eine proprietäre Audiotechnologie
 Spaced Repetition Software, siehe Lernkartei-Software
 Spatial Reference System, siehe Koordinatenreferenzsystem
 SRS-Waffen (Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen), siehe Schreckschusswaffe
 Supplemental Restraint System, Bezeichnung für die Einheit aus verschiedenen passiven Sicherheitselementen im Automobilbau

SRS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: kreisfreie Stadt Ruda Śląska (auslaufend)

Abkürzung